

Patronyme 

 Georges Grandchamp (1920-2014), historien français de la Savoie ;
 Jacques Grandchamp, nom de plume de Charlotte Phoyeu (1885-1956), écrivaine française ;
 Pierre Garrigou Grandchamp (né en 1949), officier général de l'armée de terre française.

Toponyme 

 Grandchamp, une commune française des Ardennes ;
 Grandchamp est une commune française de la Haute-Marne ;
 Grandchamp est une commune française de la Sarthe ;
 Grandchamp est une commune française des Yvelines ;
 Grandchamp est une ancienne commune française de l'Yonne ;
 Grandchamp, localité de la commune de Boudry, canton de Neuchâtel, en Suisse, qui a donné son nom à une communauté féminine protestante.

Voir aussi 

 Grandchamp-le-Château, commune française du Calvados ;
 Grand-Champ, commune française du Morbihan ;
 Grandchamp-des-Fontaines, commune française de la Loire-Atlantique.

Homonymie de localités
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France